Cor Cordium – sonet angielskiego poety Algernona Charlesa Swinburne’a, poświęcony romantykowi Percy’emu Bysshe Shelleyowi. Napis Cor Cordium (Serce Serc) znajduje się na nagrobku Shelleya na cmentarzu ewangelickim w Rzymie. Utwór jest pięciorymowym sonetem włoskim, rymuje się abba abba cde cde.

O heart of hearts, the chalice of love's fire,
Hid round with flowers and all the bounty of bloom;
O wonderful and perfect heart, for whom
The lyrist liberty made life a lyre;
O heavenly heart, at whose most dear desire
Dead love, living and singing, cleft his tomb,
And with him risen and regent in death's room
All day thy choral pulses rang full choir;
O heart whose beating blood was running song,
O sole thing sweeter than thine own songs were,
Help us for thy free love's sake to be free,
True for thy truth's sake, for thy strength's sake strong,
Till very liberty make clean and fair
The nursing earth as the sepulchral sea.

W  wierszu można zaobserwować bardzo wiele aliteracji, jak True for thy truth's sake, for thy strength's sake strong. Aliteracja, czyli współbrzmienie początkowe, była często stosowana przez Swinburne’a.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
Sonety Algernona Charlesa Swinburne’a